Josep Mestres i Cabanes (Manresa, 1898 - Barcelona, 1990), pintor i escenògraf català
 Josep Mestres i Miquel (Vilallonga del Camp, 1868 - 1949), polític i metge català